Qassit bezeichnet:
 Qassit (Bucht, Kangikitsoq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassit (Bucht, bei Nanortalik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassit (Bucht, Pamialluk), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassit (Bucht, Qernertoq), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassit (Bucht, Salliit), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassit (Bucht, Sioralik), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassit (Bucht, Toornaarsuk), Bucht im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassit (Bucht, Nuuk), Bucht im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qassit (Bucht, Arsuutaa), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassit (Bucht, Sannerut), Bucht im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassit (Bucht, Qaarsuarsuk), Bucht im Distrikt Qaqortoq, Grönland
 Qassit (Fjord, Ammassalik), Fjord im Distrikt Ammassalik, Grönland
 Qassit (Fjord, Paamiut, nördlich), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassit (Fjord, Paamiut, südlich), Fjord im Distrikt Paamiut, Grönland
 Qassit (Insel), Insel im Distrikt Nanortalik, Grönland
 Qassit (Inselgruppe, Nuuk), Inselgruppe im Distrikt Nuuk, Grönland
 Qassit (Inselgruppe, Sisimiut), Inselgruppe im Distrikt Sisimiut, Grönland